Топонимы:
 Ворожа (приток Вяды) — река в Псковской области России и Латвии
 Ворожа (приток Мологи) — река в Вологодской области России, впадает в Мологу в центре города Устюжна